USS Herndon je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Herndon (DD-198) 
 USS Herdon (DD-638)

Herndon